Сноуборд:
 Сноубординг () — экстремальный вид спорта, скоростной спуск со склонов (покрытых снегом или его имитацией) на специальной доске.
 Сноуборд () — спортивный снаряд, доска для скоростного спуска с заснеженных склонов.